Marina Sailer (* 2. August 1970 in Wizebsk) ist eine deutsche zeitgenössische Künstlerin, Malerin und Bildhauerin.

Leben 
Marina Sailer wurde in der belarussischen Stadt Wizebsk geboren. Mit sieben Jahren besuchte sie bereits die Kunstschule. Mit fünfzehn Jahren verließ sie die Schule und nahm das Studium an einer Fachhochschule im Studienfach Bekleidungsdesign auf. Nach kurzer Zeit siedelte Marina Sailer mit ihrer Mutter nach Moskau über.  

Ein Jahr später kam sie nach Deutschland, wo sie im Jahr 2000 ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe aufnahm. 2001 studierte sie weiter Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf bei G. Merz, A. R. Penck und Tal R. Sie erhielt ihren Meisterschülerbrief im Jahr 2004 und beendete 2007 das Studium mit Akademiebrief. Sie lebt und arbeitet als freie Künstlerin in Düsseldorf.

Ausstellungen (Auswahl) 
 2004: Internationale Grafikbiennale Weiße Nächte 2004, Sankt–Petersburg (Katalog)
 2004: Forum Wasserturm der Stadt Meerbusch (Solo)
 2005: Kunsthaus Mettmann (Solo)
 2006: Art Karlsruhe
 2009: The Room behind, Christian Marx Galerie, Düsseldorf (Katalog / Solo)
 2009: Zeitgenössischer Barock, Joerg Heitsch Galerie, München (Katalog) 
 2009: Scope Basel Art Fair, Basel
 2010: Berliner Kunstsalog
 2011: Galerie Richter & Masset München (Solo)
 2015: Weibsbilder ’15, Gruppenausstellung, Galerie Klose, Essen
 2017: „Glow“ - Malerei Kirsten van den Bogaard | Marina Sailer | Maxim Probst | Armin Scheid, Art Galerie 7, Köln
 2018: Marina Sailer. Malerei - Silvia Siemes. Skulptur, Art galerie 7, Köln

Auszeichnungen 
 2003–2004: Kunststipendium der Hedwig und Robert Samuel-Stiftung, Düsseldorf 
 2003: Kunststipendium Schneider-Stiftung, Neuss
 2004: Preis bei der Internationalen Grafikbiennale Weiße Nächte 
 2005: Kunstförderpreis Kunst im Krankenhaus, Meerbusch 
 2006–2007: Kunststipendium Rotary-Stiftung 
 2010: Atelierstipendium der Stadt Düsseldorf in Israel, im Künstlerdorf Ein Hod

Weblinks 
 Website von Marina Sailer
 artfacts
 Marina Sailer, Christian Marx Galerie, Düsseldorf
 Marina Sailer, Herbert-Weisenburger-Stiftung

Einzelnachweise 

Zeitgenössischer Künstler
Maler (Deutschland)
Bildhauer (Deutschland)
Belarusse
Deutscher
Geboren 1970
Frau